Кастельнуово-Чиленто () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 2251 человек, плотность населения составляет 125 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 84040. Телефонный код — 0974.

Покровительницей коммуны почитается святая равноапостольная Мария Магдалина, празднование 22 июля.

Ссылки